Schatz est un mot allemand qui peut faire référence à :

Patronyme 

  dont : 
 Albert Schatz (1879-1940), professeur de droit à l'université de Dijon et un historien de l'individualisme du  et de Jean-Baptiste Say ;
 Albert Schatz (1920–2005), microbiologiste, codécouvreur de la streptomycine ;
 Alexandra Schatz (1955-), réalisatrice allemande ;
 Boris Schatz (1867-1932), peintre et sculpteur russe et israélien ;
 Bruno Schatz (1894-1974), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ernst Schatz (1844-1887), entomologiste allemand ;
 Howard Schatz (1940-), photographe américain ;
 Jake Schatz (1990-), joueur de rugby à XV australien ;
 Marcel Schatz (1922-1997), alpiniste français ;
 Michel Schatz (1957-2015), dit Passo, champion de pétanque français ;
 Nadine Schatz (1930-1942), enfant française juive d'origine russe, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, est séparée de sa mère et déportée, par le Convoi No. 36, en date du , du Camp de Drancy vers Auschwitz, où elle est assassinée à l'âge de 12 ans ;
 Peter Schatz (1958-), athlète autrichien ;
 Valéry Schatz (1974-), réalisateur et acteur français ;
 Willi Schatz (1905-1985), SS-Unterscharführer au camp de concentration d'Auschwitz.

Économie 
 Schatz, surnom utilisé sur les marchés financiers pour un emprunt d'État de l'Allemagne.

Homonymie de patronyme